Alvorada ist der Name mehrerer Orte

in Brasilien:

 Alvorada (Rio Grande do Sul)
 Alvorada (Tocantins)
 Alvorada de Minas
 Alvorada do Gurguéia
 Alvorada do Norte
 Alvorada do Sul
 Alvorada D'Oeste

Sonstiges:
 Alvorada (Film), Dokumentarfilm von 1962
 Alvorada-Palast, die Dienstwohnung des brasilianischen Präsidenten
 Terminal Alvorada, ein zentraler Busbahnhof in Rio de Janeiro
 Alvorada Kaffeehandelsgesellschaft m.b.H., eine Wiener Kaffeerösterei und Kaffeemarke zwischen 1957 und Oktober 2017